Devecchi ist der Familienname folgender Personen:

 Fiammetta Devecchi (* 1958), Schweizer Moderatorin
 José Devecchi (* 1995), argentinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 De Vecchi